Мальзевиль () — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мёрт и Мозель. Входит в состав округа Нанси. Население кантона на 1999 год составляло 21 697 человек.

Код INSEE кантона 5442. Всего в кантон Мальзевиль входят 11 коммун, из них главной коммуной является Мальзевиль.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Мёрт и Мозель